Верша:

 Верша — рыболовная или краболовная снасть-ловушка, представляющая собой коробчатый каркас, обтянутый сетью.
 Верша () — вид морских брюхоногих моллюсков из семейства Nasariidae.

Топоним 
 Верша — река в Псковской области.